Sudheimer ist der Name von:

 Gerhard Sudheimer (1901–?), deutscher Politiker (NSDAP) 
 Hans Sudheimer (1920–1987), deutscher Politiker (SPD)